Бивердејл има више значења:
 Бивердејл (Ајова)
 Бивердејл (Пенсилванија)